Johann Nef ist der Name folgender Personen:
 Johann Jakob Nef (1839–1906), Schweizer Textilunternehmer